"Maipú", que em Língua mapuche significa "lugar onde se cultiva", pode ser:

 Maipú, cidade argentina
 Maipú (partido), partido (município) de Buenos Aires
 Maipú (departamento do Chaco), departamento argentino
 Maipú (Chile), comuna da Região Metropolitana de Santiago

Ver também
 

Desambiguações de topônimos